Insula (lat. insula ‚Insel‘) steht für:
 Insula, römische Mietshäuserblocks
 Insula, Teil der Großhirnrinde, siehe Inselrinde
 Insula, Ruine eines Benediktinerklosters in Böhmen, siehe Kloster Ostrov
 Insula-Kirche in Bischofswiesen, Berchtesgadener Land, Bayern

de Insula ist der Name folgender Personen:
 Nikolaus de Insula († 1409), Domherr in Lübeck, Schwerin, Hamburg und Bremen
 Roffrid de Insula († 1210), Abt des Klosters Monte Cassino

Siehe auch:
 Werder (Familienname) (lateinische Form Insula)